Алов — русская фамилия. Известные носители:

 
 Алов, Аркадий Иванович (1914—1982) — советский футболист и тренер.
 Алов, Владимир Аркадьевич (род. 1936) — советский футбольный судья.
 Алов, Иосиф Александрович (Лапскер, 1919—1982) — советский цитолог и физиолог, доктор медицинских наук, профессор, брат А. А. Алова.

Псевдоним 
 Алов, Василий Алексеевич (1900—1975) — советский поэт и журналист, художник.